Du Toit oder du Toit ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Du Toit (1878–1948), südafrikanischer Geologe
 Anri du Toit, Geburtsname von Yolandi Visser, südafrikanische Musikerin
 Daniel du Toit, südafrikanischer Astronom
 David S. du Toit (* 1961), südafrikanischer reformierter Theologe
 Fonnie du Toit (1920–2001), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Gaffie du Toit (* 1996), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Giuseppe du Toit (* 1995), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Hempies du Toit (* 1953), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jakob Daniël du Toit (1877–1953), südafrikanischer Theologe und Dichter
 Jané du Toit (* 1975), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Natalie du Toit (* 1984), südafrikanische Schwimmerin
 Niel du Toit (* 1969), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Piet du Toit (1935–1996), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Pieter-Steph du Toit (* 1992), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Stephanus Jacobus du Toit (1847–1911), südafrikanischer Pionier des Afrikaans
 Thomas du Toit (* 1995), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Yolandi du Toit (* 1985), südafrikanische Radrennfahrerin

Du Toit steht für:
 C/1945 X1 (du Toit), parabolischer Komet
 66P/du Toit, periodischer Komet des Sonnensystems
 57P/du Toit–Neujmin–Delporte, periodischer Komet, der in 19 Fragmente zerfiel

Siehe auch:
 Dutoit